Jules Saliège, 1870-1956, archevêque de Toulouse, fait « compagnon de la Libération » en 1945 par le général de Gaulle ;
 le saliège est le nom en occitan de la salsepareille ;
 la Saliège est un nom porté par quelques hameaux en Occitanie et dans le sud de la France.